Суклём — деревня в Тобольском районе Тюменской области России. Входит в состав Ермаковского сельского поселения.

География 
Находится примерно в 18 км от Тобольска. Автобусное сообщение. Рядом протекает река Суклёмка.

Население

Примечания 

Населённые пункты Тобольского района